Forsyth  kan syfta på:

 Forsyth (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Se även
 Forsytesagan – brittisk tv-serie basread på John Galsworthys romaner  (1967)
 Forsytesagan (2002) – en nyinspelning

Geografi

Australien
 Forsyth Island

Kanada

 Saint-Évariste-de-Forsyth (kommun), Québec, Chaudière-Appalaches, 
 Saint-Évariste-de-Forsyth (ort), Québec, Chaudière-Appalaches,

USA
 Forsyth, Georgia
 Forsyth, Missouri
 Forsyth, Montana

Se även
 Forsyth County – flera

Se även
 Forsyth Peak – flera